Komáromi Lajos (1947–) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető és kézilabdabíró. Polgári foglalkozása tűzoltó ezredes.

Pályafutása

Játékvezetésből Tatabányán a Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. A megyei JB javaslatára NB III-as játékvezető. Az MLSZ a JB minősítésével1985-től NB II-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A kor elvárása szerint a küldés szerinti egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását. Vezetett kupadöntők száma: 1. 1992-ben az MLSZ Játékvezető Testület sérülés miatt elbúcsúztatta Dr. Kamarás István személyében a Szekszárd-Vác Magyar Kupa legjobb négy közé jutás mérkőzésen. Az eltérő információkkal ellentétben a keretből nem kizárták. 

1964 óta a falusi labdarúgók kupadöntőjét, a Szabad Föld-kupa döntőjét rendszeresen a Magyar Népköztársasági Kupa döntő előmérkőzéseként bonyolították le. A döntőben való részvételre az az alsóbb osztályú együttes jogosult, amelyik a legmesszebb jutott a Magyar Népköztársasági Kupában.

Egy ideig Komárom-Esztergom megyei labdarúgó-szövetség JB vezetője, megyei ellenőr lett. Az elnöki pozíciót követően szakbizottságokban tevékenykedik. Tatai Honvéd Atlétikai Club elnöke. 2005-ben egy rövid ideig a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke. 2009-ben a Komárom-Esztergom megye Kézilabda Szövetsége a kiemelkedő sport és szakmai tevékenysége elismeréseként „Komárom-Esztergom Megyei Kézilabdázásért díj” Arany Plakettjét adományozta részére. 2002-ben Tata Város Sportjáért kitüntetésben részesült. Elnyerte az SOSZ különdíját is.

Források 
 Mező László – a Szabad Föld Kupa 40 éve

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar tűzoltók
1932-ben született személyek
Élő személyek